Сборная Литвы по футболу до 21 года — национальная сборная Литвы, в составе которой могут выступать футболисты Литвы в возрасте 21 года и младше. Собирается команда под руководством Литовской футбольной федерации. Сборная Литвы не смогла ни разу отобраться на молодёжный чемпионат Европы.

Участие в молодёжных чемпионатах Европы

Состав 
Состав сборной на матч против Северной Ирландии 7 июня 2022 года. Статистика игроков дана по состоянию на 7 июня 2022 года.

Жирным выделены игроки сборной Литвы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 Официальный сайт

Литва
21